Yves Bélanger ist der Name folgender Personen:
* Yves Bélanger (Eishockeyspieler) (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Yves Bélanger (Kameramann) (* 1960), kanadischer Kameramann
 Yves Bélanger (Schauspieler), kanadischer Schauspieler